Charmed – gruppo musicale norvegese
Streghe (Charmed) – serie televisiva del 1998
Streghe (Charmed) – serie televisiva del 2018